Con Indice delle Logge dei Mercanti si identificano diversi palazzi:
Loggia dei Mercanti – Ancona
Loggia dei Mercanti – Ascoli Piceno
Loggia dei Mercanti – Bologna
Loggia dei Mercanti – Genova
Loggia dei Mercanti – Macerata
Loggia dei Mercanti – Messina
Loggia dei Mercanti – Sermoneta